Dhrámesi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Paralía Avlídhos, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Drámesi, ort, Epirus, Thesprotia, 

Robotskapade Greklandförgreningar